

Cinema 
 Rani – film del 1943 diretto da Pramathesh Chandra Barua

Geografia 
 India
 Rani – città del Rajasthan
 Bhatpar Rani –  città dell'Uttar Pradesh
 Raipur Rani – città dell'Haryana

Persone 
 Rani Mukherjee – attrice indiana
 Devika Rani – attrice indiana

Altro 
 Rani – moglie del Raja;
 Rani, popolazione di ceppo slavo-occidentale che abitava nel medioevo l'isola di Rügen.
 La Rani – personaggio del franchise Doctor Who